Чанчэнцзе:
Чанчэнцзе - посёлок в Китае
Чанчэндзе - старое название космодрома Цзюцюань в Китае